Eddy Offord (1947-), producteur de musique et ingénieur du son britannique.
 Matthew Offord (1969-), homme politique britannique, député.
 Malcolm Offord, baron Offord de Garvel (1964-), financier écossais et homme politique.

Patronyme anglais